На Летних Олимпийских играх 1952 года Япония была представлена 69 спортсменами (58 мужчин, 11 женщин), выступавшими в 13 видах спорта. Они завоевали 1 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали, что вывело команду на 17-е место в неофициальном командном зачёте. Это было первым выступлением Японии на Олимпийских играх после Второй мировой войны; за роль, которую сыграла Япония в развязывании войны, она не была приглашена на игры 1948 года.

Медалисты

Ссылки 
 Sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года